Ла Манча има више значења:

 Ла Манча, Естасион (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Манча (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Манча (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Манча (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику